Vicent Torrent i Centelles (Torrent, 1945) és un musicòleg valencià, més conegut per la seua obra com a intèrpret de música tradicional amb el conjunt Al Tall.

Trajectòria 
Llicenciat en magisteri i músic autodidacte, de 1968 a 1972 va formar part (junt amb els germans Julio i Tico Balanzà) de l'Equip València-Folk, en el qual va començar a investigar en la tradició musical valenciana; en desfer-se eixe conjunt, l'any 1975 va fundar Al Tall junt amb Miquel Gil, Manolo Lledó i Manolo Miralles, est últim i Torrent els únics membres fundadors que continuen activament en el grup: Torrent, a banda de participar en la selecció i l'adaptació dels temes, és l'autor de la major part de les lletres originals, entre les quals Tio Canya o les del Quan el mal ve d'Almansa....

L'any 1986 va presidir el jurat del Concurso Nacional de Música Folk convocat pel Ministeri de Cultura d'Espanya  i va ser nomenat president de l'Associació de Músics i Cantants Valencians. El 1989 va publicar La música popular, un breu assaig sobre les diferents realitzacions valencianes de la música tradicional, fruit de la seua experiència com a intèrpret i de la seua labor d'investigació i divulgació des de la Conselleria de Cultura, RNE o els Tallers de Música Popular, dels quals va sorgir els discs de la Fonoteca de Materials. El 1992, durant un recés del grup, va publicar el seu únic disc en solitari, Rosa perduda, compost per cançons que se n'eixien de la línia dels Al Tall en el contingut, més íntim. El 2004 va rebre el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla. El divendres 8 de gener de 2016 l'Ajuntament de l'Alcúdia procedirà a lliurar la distinció de Fill Adoptiu com a “just reconeixement als seus mèrits en defensa de la cultura, les tradicions i la llengua de la nostra terra”.

L'11 de novembre del 2021 va ser nomenat per les Corts Valencianes com a membre del Consell Valencià de Cultura, a proposta de Compromís.

Obra 
A banda de la discografia oficial d'Al Tall, Vicent Torrent ha editat les obres següents a títol personal:

 La música popular (IVEI/Alfons el Magnànim, 1989): assaig divulgatiu
 Rosa perduda (Difusió Mediterrània, 1992): el seu únic disc homònim. Reeditat i digitalitzat per Picap (2010)

Vegeu també 
 Banda Sonora d'Un Temps, d'Un País

Referències

Enllaços externs 
 BlocJaume.com fitxa d'homenot

Al Tall
Cantants valencians en català
Torrentins
Cantants valencians contemporanis
Musicòlegs valencians contemporanis
Músics de l'Horta Sud